

Тала — селище міського типу, Хасинський район, Магаданська область
 Тала — селище, Івдельський міський округ, Свердловська область
 Тала — присілок, Юргинський округ, Кемеровська область